Sašo Komovec (ur. 1 lutego 1971) – jugosłowiański i słoweński skoczek narciarski, drużynowy brązowy medalista mistrzostw świata juniorów (1990) i zimowej uniwersjady (1995 i 1997).

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Komoveca na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty S. Komoveca na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Jugosłowiańscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1971